Pavé può riferirsi a:

Tecnologia
Pavé – tipo di costruzione stradale
Pavé (oreficeria) – tipo di costruzione orafa